Зайко — фамилия.

Известные носители:
 Зайко, Леонид Николаевич (род. 1948) — советский волейболист.
 Зайко, Николай Никифорович (1908—1991) — советский патофизиолог.
 Зайко, Яков Яковлевич (1940—2014) — народный депутат Украины, журналист.

См. также 
 Зайков